Drop-out oder Dropout steht für:

 Aussteiger
 Studienabbrecher, siehe Studienabbruch
 Drop-out (klinische Studie), vorzeitig ausscheidender Studienteilnehmer
 Drop-out (Technik), technischer Aussetzer
 Dropout (künstliches neuronales Netz), ein Regularisierungsverfahren des maschinellen Lernens.

Siehe auch: